GPA — аббревиатура, может означать:

 GPA (от ) — Система оценивания знаний.
 GPA (от ) — .
 GPA (от ) — .